Müller György (1938–2003) úszó
 Müller György (1950) közigazgatási szakember, volt helyettes államtitkár

hasonló
 Georg Müller (1917–2004) német talajbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja